OUP pode significar:
 Oxford University Press - uma casa editorial e departamento da Universidade de Oxford
 Ohio University Press - uma casa editorial da Ohio University
 Orfeão Universitário do Porto - um grupo acadêmico constituído apenas por alunos da Universidade do Porto

Desambiguação